Division I i ishockey 1976-77 var turneringen i den næstbedste række i det svenske ligasystem, og det var anden gang, at den blev afviklet under navnet "Division I". Turneringen havde deltagelse af 48 hold, der var inddelt i fire puljer med 12 hold i hver pulje. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering eller tredobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 22 eller 33 spillerunder. De fire bedste hold i hver pulje gik videre til slutspillet om to oprykningspladser til Eliteserien. De 16 hold spillede først to playoff-runder, hvor opgørene blev afgjort i bedst af tre kampe. De tilbageværende fire hold efter de to playoff-runder spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, Kvalifikationsserien, hvorfra de to bedste hold rykkede op i Eliteserien. 

De fire puljer blev vundet af Timrå IK (nord), IF Karlskoga/Bofors (vest), Djurgårdens IF (øst) og HV71 (syd). Alle fire puljevindere kvalificerede sig via playoff-kampene til Kvalifikationsserien, hvorfra Djurgårdens IF og Timrå IK sikrede sig en returbillet til Eliteserien efter blot én sæson i Division I.

Holdene placeret på 10.- til 12.-pladserne i grundspilspuljerne rykkede ned i Division II. Det ramte følgende hold, herunder fem oprykkerhold: Bollnäs IS, Clemensnäs/Rönnskärs IF (oprykker), IF Troja, IF Tunabro, IK Göta (oprykker), IK Vita Hästen, Järveds IF, Ljusne AIK (oprykker), Nynäshamns IF, Sundsvall/Tunadals IF, Tranås AIF (oprykker) og Tyringe SoSS (oprykker).

Hold 

Division I havde deltagelse af 48 klubber, hvilket var en klub færre end den foregående sæson. Blandt deltagerne var:
 2 klubber, der var rykket ned fra Eliteserien: Djurgårdens IF og Timrå IK,
 8 klubber, der var rykket op fra Division II: Almtuna IS, Avesta BK, Clemensnäs/Rönnskärs IF, IK Göta, Ljusne AIK, Tranås IF, Tyringe SoSS og Örnsköldsviks SK.

I forhold til den foregående sæson var der endvidere sket følgende ændringer:
 Ishockeyafdelingen i Heffners/Ortvikens IF var blevet fusioneret ind i en anden Division I-klub, Tunadals IF, som herefter spillede videre under navnet Sundsvall/Tunadals IF.
 Ishockeyafdelingerne i Bodens BK og Svartbjörnbyns IF blev lagt sammen. Den nye klub overtog Bodens BK's plads i Division I og spillede videre under navnet Bodens BK/Björns.
 Ishockeyafdelingerne i Nacka SK, Skuru IK og Atlas Copco IF blev fusioneret, hvorved en ny klub opstod under navnet NSA-76. Den nye klub overtog Nacka SK's plads i Division I.
 Ishockeyafdelingen i BK Kenty blev udskilt som en selvstændig forening under navnet Linköpings HC, som overtog BK Kentys plads i Division I.

Holdene var inddelt i fire regionale puljer med 12 hold i hver pulje. I nord- og vestpuljerne spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, mens holdene i øst- og sydpuljerne spillede en tredobbeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold i hver pulje gik videre til slutspillet.

Grundspil

Division I Nord

Division I Vest

Division I Øst

Division I Syd

Slutspil 

I slutspillet spillede seksten hold om to oprykningspladser til Eliteserien. Holdene spillede først to playoff-runder, hvorefter de tilbageværende fire hold spillede i Kvalifikationsserien om de to oprykningspladser.

Hold og seedninger 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra hver af de fire grundspilspuljer, og holdene blev seedet i henhold til deres placering i grundspilspuljerne.

I de to playoff-runder blev opgørene afviklet bedst af tre kampe.

Playoff

Første playoff-runde

Anden playoff-runde

Kvalifikationsserien 

De fire playoff-vindere spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to oprykningspladser til Eliteserien.

Den sidste betydningsløse kamp mellem Timrå IK og HV71 blev ikke spillet.

Se også 
 Eliteserien i ishockey 1976-77

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1976/77  
 Ishockeytabeller - 1976-77  
 Ishockeytabeller - Division I - 1976-77  
 Hammarby IF - Historia - 1976/77

Noter 

Ishockey i 1976
Ishockey i 1977
Ishockeyturneringer i Sverige